USS Corpus Christi — кораблі ВМС США, названі на честь міста Корпус-Крісті, штат Техас.

 USS Corpus Christi (PF-44) — фрегат типу «Такома». На службі протягом 1944-1946 років. Зданий на злам у 1947 році.
 USNS Corpus Christi Bay (T-ARVH-1) — гідроавіаносець типу «Кертіс», збудований у 1940 році під назвою «USS Albemarle (AV-5)». У 1965 році переобладнаний на плавучу майстерню вертольотів «USNS Corpus Christi Bay (T-ARVH-1)». Виключений зі складу флоту у 1974 році, у 1975 році зданий на злам.
 USS City of Corpus Christi (SSN-705) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1983 році На службі протягом 1983-2017 років. У 2017 році виключений зі складу флоту. Очікує на утилізацію.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни